Шонан Макгуайр (; род. 5 января 1978, Мартинес, Калифорния, США) — американская писательница. Также известна под псевдонимами Мира Грант () и А. Дебора Бейкер ().

Биография 
Шонан родилась в Калифорнии и училась в Калифорнийском университете в Беркли. В настоящее время живёт в штате Вашингтон. Макгуайр идентифицирует себя пансексуалом, бисексуалом и демисексуалом.

Карьера

Награды

Примечания 

Английские писательницы XXI века